Choya bezeichnet:
 Choya (Catamarca), Ort in Argentinien
 Departamento Choya, Verwaltungseinheit in Argentinien
 Choya (Gambia), Ort in Gambia
 Tschoja, Ort in der Republik Altai (Russland), auch Choya
 Rajon Tschoja, Verwaltungseinheit in der Republik Altai (Russland)
 Chōya Umeshu, japanischer Likörhersteller